Carl Gustaf Mannerheim ist der Name folgender Personen:

* Carl Gustaf Mannerheim (Entomologe) (1797–1854), finnischer Politiker und Insektenkundler
 Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867–1951), finnischer Militär und Staatsmann